Ла Кома има више значења:

 Ла Кома (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кома, Санта Круз де ла Кома (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кома (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кома, Пуерта ла Кома (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кома, Ла Кома Борада (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кома (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кома (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кома (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кома (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кома (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кома (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кома, Рафаел Рамирез (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кома, Ла Комита (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кома (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кома (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кома (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику